Stanisław Jaworski (1895–1970) – aktor filmowy i telewizyjny
 Stanisław Jaworski (1898–1944) – chorąży Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Jaworski ps. „Upiór” (1916–1998) – starszy sierżant Wojska Polskiego